Новинский сельсовет — административно-территориальное образование в составе города областного значения Нижнего Новгорода (с 1 января 2020 года). Отнесён к Приокскому району города Нижнего Новгорода: обособленный территориальный отдел администрации г. Нижнего Новгорода Новинский сельсовет подчинён главе администрации Приокского района. 

Административный центр — посёлок Новинки.

История 
С 1969 до 2020 года Новинский сельсовет относился к Богородскому району Нижегородской области.

До формирования сельсовета, посёлок учхоза «Новинки», деревни Береговые Новинки, Новые Новинки и Кусаковка входили в Ближнеборисовский сельсовет соседнего Кстовского района, а остальные населённые пункты (д. Комарово, п. Кудьма, д. Новопавловка, д. Сартаково) — в Доскинский сельсовет Богородского района. В 1969 году из этих населённых пунктов был выделен Новинский сельсовет с центром в п. учхоза «Новинки». Последний чуть позже был объединён с соседними деревнями Береговые Новинки и Новые Новинки в новый населённый пункт ― посёлок Новинки.

С 2004 до 2020 года сельсовет был муниципальным образованием со статусом сельского поселения в составе Богородского муниципального района.

1 января 2020 года сельсовет как сельское поселение было упразднено и включено в состав городского округа город Нижний Новгород.

С 1 января 2020 года Новинский сельсовет как административно-территориальное образование входит в город областного значения Нижний Новгород.

Население

Населённые пункты 
В состав сельсовета входят 7 населённых пунктов:

Примечания 

Приокский район Нижнего Новгорода
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году